Кара Блек і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Даніела Гантухова і Ай Суґіяма.

Кончіта Мартінес і Вірхінія Руано Паскуаль виграли титул, у фіналі перемігши пару Даніела Гантухова і Ай Суґіяма з рахунком 6–7(7–9), 6–1, 7–5.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main and Qualifying Draws

Southern California Open
Acura Classic, парний розряд